Deuschl ist der Familienname von 

 Christian Deuschl (* 1997), österreichischer Nordischer Kombinierer
 Günther Deuschl (* 1950), deutscher Neurologe
 Hans Deuschl (1891–1953), SS-Führer und Ärztefunktionär